Thugs - uma fraternidade secreta de assassinos e ladrões de viajantes, que aparecem na História da Índia
Tony Hawk's Underground - um jogo eletrônico conhecido por THUG
Eliminator - uma canção do álbum "Eliminator", de ZZ Top

Desambiguação